Нону (, «мышь») — 25-я буква тайского алфавита. В сингальском пали соответствует букве дантаджа наянна, в тайском пали соответствует букве нангэ. В лаосском языке соответствует букве нонок (птица). Как инициаль относится к аксонтамдиау (одиночная нижнего класса). Как финаль относится к матре мекон.

Тонирование нону во втором и пятом тоне происходит с помощью хохан:

С этой буквы, начинается текст Типитаки:

Намо тасса бхагавато арахато самма самбуддхасса

Ваййакон (грамматика)
 นะ (на) — модальная частица выражает повеление, принуждение. 
 นั้น (нан) — указательное слово для выделения субъекта высказывания.

См. также 
 Тайский букварь
 Типитака тайским пали

Пали
Тайский алфавит